gmina Wysoka – gmina miejsko-wiejska, powiat pilski, woj. wielkopolskie (z siedzibą w Wysokiej)

dawne gminy:
 gmina Wysoka – dawna gmina, powiat oleski, woj. opolskie (z siedzibą w Wysokiej)
 gmina Wysoka – dawna gmina, powiat zawierciański, woj. katowickie (z siedzibą w Wysokiej)
 gmina Wysoka Kamieńska – dawna gmina, powiat kamieński, woj. szczecińskie (z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej)